Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Haase che ha battuto in finale Daniel Brands 6-2, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Alexander Peya (semifinali)
 Alexander Waske (semifinali)
 Iván Navarro (primo turno)
 Michael Berrer (quarti di finale)

 Miša Zverev (primo turno)
 Roko Karanušić (primo turno)
 Robin Haase (Campione)
 Richard Bloomfield (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2007